Miraculous steht für:
 Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir, eine Fernsehserie
 Miraculous World: New York, United Heroez, einen Film aus dem Jahr 2020
 Miraculous Mule, eine Rockband